Greg Rusedski era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Martin Damm.

Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Byron Black che ha battuto in finale 7–6(3), 6–3 Damm.

Teste di serie

  'Byron Black (campione)
  Greg Rusedski (quarti di finale)
  Tim Henman (semifinali)
  Kenneth Carlsen (secondo turno)

<li> Shuzo Matsuoka (quarti di finale)
<li> Johan van Herck (primo turno)
<li>n/a
<li> Jeff Tarango ''(secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 Tabellone principale

Seoul Open 1996